Amerikai Egyesült Államok
Brooklyn (Coffee megye, Alabama)
Brooklyn (Conecuh megye, Alabama)
Brooklyn (Cullman megye, Alabama)
Brooklyn (Connecticut)
Brooklyn (Illinois)
Brooklyn (Indiana)
Brooklyn (Iowa)
Brooklyn Park (Maryland)
Brooklyn (Michigan)
Brooklyn Center (Minnesota) 
Brooklyn Park (Minnesota)
Brooklyn (Missouri)
Brooklyn (Kings megye, New York)

Filmek
Brooklyn (2009), Martin Csaba filmje
Brooklyn (2015), John Crowley filmje

Egyéb
 Brooklyn híd, függőhíd New York-ban